Binário de gênero, a classificação de gênero em duas formas distintas, opostas e desconectadas de masculino ou feminino 
Essencialismo de gênero, a teoria de que características universais do gênero social estão na raiz de todas as diferenças entre homens e mulheres 
Exorsexismo, discriminação contra pessoas de gênero não-binário e não-conformes de gênero, que não são integralmente masculinas ou femininas 
Binarismo de gênero, a ideia de que gênero é um dualismo, só existindo dois gêneros, cada qual com suas características inerentes e inatas 
 Polarização de gênero, conceito sociológico de que as sociedades definem a feminilidade e masculinidade como polares opostos 
Teoria de género, uma expressão conspiratória, que refere-se aos estudos de gênero como uma ideologia que visa destruir os papéis de gênero

Ver também 

 Gênero 
 Integração do género 
 Estudos de género 
Estereótipo de gênero 
 Pós-gênero 
 Sexismo 
 Machismo 
 Vigilância de gênero 

Desambiguação